Дробление:
 Дробление — действие по значению глагола дробить или состояние по значению глагола дробиться. 
 Дробление, в технологии — измельчение твёрдого тела до определенного размера.
 Дробление, в полиграфии — воспроизведение на оттиске одного и того же печатающего элемента дважды, со смещением.
 Дробление, в эмбриологии — ряд последовательных митотических делений оплодотворённого или инициированного к развитию яйца.

См. также 
 Парцелляция